Dans la mythologie grecque, Hypsipyle est reine de Lemnos.
 Hypsipyle est une tragédie grecque fragmentaire d'Euripide.
 En astronomie, (587) Hypsipyle est un astéroïde.